Balantiocheilos är ett släkte av fiskar. Balantiocheilos ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Balantiocheilos

ru:Акулий-бала